Falbesoner ist der Familienname der folgenden Personen:

 Ignaz Falbesoner (1808–1881), österreichischer Bildhauer und Krippenschnitzer
 Josef Falbesoner (1767–1848), österreichischer Bildhauer und Mesner 
 Martin Falbesoner (1728–1815), österreichischer Bildhauer und Mesner
 Reinhold Falbesoner (* 1958), österreichischer Politiker
 Monika Schletterer-Falbesoner (* 1952), Schweizer Schauspielerin